Il singolare del Pacific Life Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Kim Clijsters era la detentrice del titolo ma si è ritirata nel match di 3º turno contro Laura Granville a causa di un infortunio al polso.

Justine Henin ha battuto in finale Lindsay Davenport, 6–1, 6–4,

Teste di serie

  Justine Henin-Hardenne (campionessa)
  Kim Clijsters (terzo turno, ritirata)
  Lindsay Davenport (finalista)
  Anastasija Myskina (semifinali)
  Chanda Rubin (ritiro)
  Vera Zvonarëva (quarto turno)
  Nadia Petrova (terzo turno)
  Paola Suárez (terzo turno)
  Jelena Dokić (secondo turno)
  Anna Smashnova (terzo turno)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
  Magdalena Maleeva (secondo turno)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Fabiola Zuluaga (quarti di finale)
  Marija Šarapova (quarto turno)

 Magüi Serna (secondo turno)
 Lisa Raymond (terzo turno)
 Nathalie Dechy (semifinali)
 Meghann Shaughnessy (quarto turno)
 Tina Pisnik (secondo turno)
 Alicia Molik (terzo turno)
 Eléni Daniilídou (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (secondo turno)
 Karolina Šprem (secondo turno)
 Petra Mandula (secondo turno)
 Saori Obata (secondo turno)
 Elena Lichovceva (secondo turno)
 Émilie Loit (secondo turno)
 María Vento-Kabchi (terzo turno)
 Cara Black (secondo turno)
 Amy Frazier (quarto turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

Pacific Life Open 2004